Slovo sokol může mít několik významů:
 sokol (Falco) – rod dravých ptáků z čeledi sokolovitých (české rodové jméno je přitom úžeji definováno než jeho latinský protějšek Falco)
 sokol stěhovavý (Falco peregrinus)
 sokol malý (Falco fasciinucha)
 sokol šahin (Falco pelegrinoides) – často klasifikován jako poddruh sokola stěhovavého
 sokol eleanořin či sokol jižní – alternativy jména ostříž jižní (Falco eleonorae)
 sokol rudoprsý – alternativa jména ostříž rudoprsý (Falco deiroleucus)
 sokol rudokrký – alternativa jména dřemlík rudokrký (Falco chiquera)
 sokol skvrnitý – alternativa jména poštolka skvrnitá (Falco punctatus)
 Sokol (spolek) – tělovýchovná (tělocvičná) jednota
 Sokol (časopis)
 Sokol (polský tělocvičný spolek) – polská sokolská organizace založená podle vzoru českého Sokola
 sokol (měnová jednotka) – uvažovaná měnová jednotka pro Československo (1919)
 Sokol – prozatímní název pro Bezpečnostní letku v 50. letech 20. století
 Sokol (skafandr) – ruský typ kosmického skafandru

Místní názvy

Česko 
 Sokol (Šumava) – dřívější název pro vrchol Antýgl na Šumavě
 Sokol (Jeseníky) – vrchol v pohoří Hrubý Jeseník 2 km od obce Vidly
 Sokol (Jičínská pahorkatina) – nejvyšší vrch Jičínské pahorkatiny
 Sokol (Lužické hory, 593 m) – vrchol ve východní části Lužických hor
 Sokol (Lužické hory, 668 m) – vrchol v západní části Lužických hor
 Sokol (Krkonoše) – sedlo v Krkonoších

Slovensko
 Sokol (Strážovské vrchy) – vrchol ve Strážovských vrších na Slovensku
 Sokol (Západní Tatry) – vrchol ve Západních Tatrách na Slovensku
 Sokol (národní přírodní rezervace)
 Sokol (geomorfologický podcelek) – oblast v pohoří Žiar na Slovensku
 Sokol (Žiar) – vrchol
 Veľký Sokol – roklina v Slovenském ráji

Ostatní
 Sokol (hrad) – hrad v Bosně a Hercegovině
 Sokol (Vologdská oblast) – město v Rusku
 Sokol (Burjatsko) – město v Rusku
 Sokol (rajón v Moskvě)
 Sokol (stanice metra v Moskvě)
 Depo Sokol

Příjmení a jiná osobní jména 
 Sokol (příjmení) – české příjmení
 Sokolové z Mor – česká panská rodina
 Sokol Cikalleshi (* 1990) – albánský fotbalista

Stroje 
 Sokol (vlak) – ruský rychlík
 Sokol (1895) – první torpédoborec ruského carského námořnictva
 M1 Sokol – sportovní a turistické letadlo české konstrukce
 PZL W-3 Sokół – víceúčelový vrtulník polské konstrukce
 PZL.45 Sokół – prototyp předválečné polské stíhačky

Související články 
 Sokolov – české město
 Skol – pozdrav
 Sokolí – část města Třebíč

Externí odkazy 
 
 

